Leif Christensen henviser til:

 Leif Christensen (pianist)
 Leif Christensen (sociolog)